Architrypethelium — рід грибів родини Trypetheliaceae. Назва вперше опублікована 1991 року.

Класифікація 
До роду Architrypethelium відносять 8 видів:
 Architrypethelium columbianum
 Architrypethelium grande
 Architrypethelium hyalinum
 Architrypethelium lauropaluanum
 Architrypethelium nitens
 Architrypethelium penuriixanthum
 Architrypethelium seminudum
 Architrypethelium uberinum

Примітки

Джерела 
 Aptroot, A. 1991. A monograph of the Pyrenulaceae (excluding Anthracothecium and Pyrenula) and the Requienellaceae, with notes on the Pleomassariaceae, the Trypetheliaceae, and Mycomicrothelia (lichenized and non-lichenized ascomycetes). Bibliotheca Lichenologica. 44:1-178 - P.120

Роди грибів